Dauvergne est un nom de famille français notamment porté par :
 Alfred Dauvergne (1824-1886), architecte français ;
 Anatole Dauvergne (1812-1870), peintre, journaliste, écrivain, archéologue et historien français ;
 Antoine Dauvergne (1713-1797), compositeur de musique français ;
 Bénigne Dauvergne de Saint-Mars (1626-1708), mousquetaire français ;
 Christian Dauvergne (1890-1954), pilote automobile français ;
 Geoffroy Dauvergne (1922-1977), peintre français ;
 Henri Dauvergne (1836-1920), explorateur et naturaliste français ;
 Henry Dauvergne (1848-1917), architecte français ;
 Louis Dauvergne (1828-1899), peintre français ;
 Louis Dauvergne (né en 1854), architecte français ;
 Lucien Dauvergne, pseudonyme de Lucien Combelle (1913-1995), écrivain et journaliste français ;
 Robert Dauvergne (1908-1977), archéologue et historien français, professeur d'histoire et géographie au lycée Henri-IV, collectionneur d'archives et membre du CNRS.

Fiction 
 Henri Dauvergne est un personnage de La Bête humaine, d'Émile Zola (1890).

Notes et références